Legris est un patronyme qui peut désigner :

Personnalités 
 Albertine Caron-Legris, (1906-1972), pianiste et compositrice québécoise (mère d'Isabelle Legris) ;
 Isabelle Legris (1928 - ), auteur et poète canadienne (fille d'Albertine Caron-Legris) ;
 Guy Legris (? - ?), ancien commissaire de police ;
 Manuel Legris (1964 - ), danseur français ;
 Michel Legris (1931-2008),  journaliste français ;
 René-Michel Legris-Duval (1765-1819), prêtre et prédicateur français ;
 Roger Legris
Autres
 Legris Industries, une entreprise bretonne de mécanique.

Homonymie de patronyme